Lista aktywnych okrętów United States Navy

USNS

W budowie 
Okręty w tej tabeli są już przynajmniej w budowie, niektóre zostały zwodowane i oczekują na zakończenie prac wyposażeniowych.

Przypisy 

Listy United States Navy